Le support est l'appui ou le soutien de quelque chose.

 Support de peinture
 Support de fonction (mathématiques)
 Support d'une mesure (mathématiques et dessin)
 Support documentaire
 En héraldique, le support est un ornement extérieur qui est constitué d'animaux;
 En géostatistique, le support est le volume sur lequel est mesuré une variable considérée.
 En chimie, on appelle support de laboratoire, support universel ou support de cornue, une pièce d'équipement servant à soutenir d'autres pièces d'équipement ou de verrerie, comme des burettes, des flacons de laboratoire ou des béchers. 

Dans un sens plus technique, le support est une assistance, une aide :
 support technique

Finance 
En analyse technique, le support est une zone de prix où les acheteurs deviennent plus nombreux que les vendeurs, entraînant le retour du cours d'une valeur à la hausse. Il s'oppose à la résistance qui est une borne maximale à la hausse d'un cours.